Льера () — испаноязычная фамилия и топоним.

Топонимы 
 Льера — муниципалитет в Испании, провинция Бадахос.
 Льера — муниципалитет в Мексике, штат Тамаулипас;
 Льера-де-Каналес — посёлок и административный центр вышеназванного муниципалитета.

См. также 
 Льерас